Going the Distance steht für:

 Going the Distance (1979), oscarnominierter kanadischer Dokumentarfilm
 Going the Distance, Originaltitel eines kanadischen Films (2004), siehe Road Party
 Going the Distance, Originaltitel eines US-amerikanischen Films (2010), siehe Verrückt nach dir (Film)